Lovelace es un nombre propio, generalmente utilizado como apellido. Puede referirse a:

Personas 
 Augusta Ada, condesa de Lovelace (1815-1852), noble británica, pionera de la computación;
 Alec Lovelace (1907-1981), administrador colonial británico;
 Delos W. Lovelace (1894-1967), escritor estadounidense;
 Heidi Lovelace (1991), luchadora profesional estadounidense;
 Linda Lovelace (1949–2002), actriz porno estadounidense, famosa por su papel en Garganta Profunda;
 Richard Lovelace (1618-1657/8), escritor inglés;
 William Randolph Lovelace II (1907-1965), médico estadounidense.

Otros 
 Lovelace, película biográfica de 2013 sobre Linda Lovelace.